Cuvelier ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Cuvelier (1837–1900), französischer Fotograf
 Georges Cuvelier (1896–?), französischer Radrennfahrer
 Jean-François Cuvelier (1882–1962), belgischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Matadi
 Jean-Guillaume-Antoine Cuvelier (1766–1824), französischer Schriftsteller und Librettist  
 Marcel Cuvelier (* 1924), französischer Schauspieler
 Paul Cuvelier (1923–1978), belgischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Cuvillier